Окуневський:
 Окуневський Теофіл (1858–1937) — український юрист, адвокат, дипломат, громадський і політичний діяч.
 Окуневський Ярослав (1860–1929) — військовий лікар, український громадський і військовий діяч, письменник, дійсний член НТШ, адмірал флоту Австро-Угорської імперії.
 Окуневський Іларій Данилович (1832–1896) — український громадський діяч на Буковині кінця ХІХ ст.

Українські прізвища